Die Spielzeit 1941 war die 10. reguläre Spielzeit der 1. Spielklasse im Schweizer Feldhandball.

Modus 
Der Titel Schweizermeister wurde in einer Gruppe mit sieben Mannschaften ausgespielt.

Finalrunde

Rangliste

1. Schweizermeistertitel für den GG Bern

Einzelnachweise 

41
Handballveranstaltung 1941